Криуша:

Россия

Населённые пункты 
 Криуша — село в Панинском районе Воронежской области.
 Криуша — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Криуша — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Криуша — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Криуша — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Криуша — село в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Криуша — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Криуша — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Криуша — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Криуша — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Криуша — село в Клепиковском районе Рязанской области.
 Криуша — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Криуша — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Криуша — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

Реки 
 Криуша (приток Толучеевки) — река в Воронежской области.
 Криуша (приток Майны) — река в Ульяновской области.
 Кривуша (Криуша) — река в Тамбовской области.
 Криуша — река в России, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Криуша — река в России, протекает в Тамбовской области, Рязанской области, Пензенской области, Республике Мордовия.
 Криуша — река, приток Матыры.

См. также 
 Криуши
 Кривуша
 Новая Криуша
 Старая Криуша